Логі — вогняний велетень у скандинавській міфології, син Форньйота, брат Еґіра та Карі
 Логі — супутник Сатурна